Людвин:

 Людвин — деревня в составе Судковском сельсовете Хойникского района Гомельской области Беларуси.
 Людвин —сельская гмина (волость) в Польше